Bosznia-Hercegovina
Rastovača falu Posušje községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
Rastovača falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében